The Wilderness Society может означать общественные экологические организации под английским названием The Wilderness Society (буквально «Общество дикой местности»):

 The Wilderness Society организация в США, основана в 1935 году.
  организация в Австралии, основана в 1976 году.

См. также 
 Общество дикой природы